Caroline Beil – attrice e conduttrice televisiva tedesca
 Peter Beil – cantante, compositore, trombettista e bandleader tedesco
 Vivien Beil – calciatrice tedesca